База́нов — русская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители фамилии 
 Базанов, Алексей Владимирович (род. 1987) — российский футболист.
 Базанов, Али Оразгулович (1918—1944) — казахский композитор.
 Базанов, Вадим Васильевич (1928—2010) — кандидат искусствоведения.
 Базанов, Василий Григорьевич (1911—1981) — советский литературовед.
 Базанов, Владимир Александрович (род. 1957) — белорусский государственный деятель, военный.
 Базанов, Всеволод Иванович (1897—1951) — профессор Сорбонны, сын Ивана Александровича Базанова.
 Базанов, Дементий Фомич (18??) — купец, почётный член губернского попечительства детских приютов.
 
 
 Базанов, Павел Павлович (род. 1986) — российский дзюдоист.
 
 Базанов, Сергей Николаевич (род. 1950) — российский военный историк.
 Базанов, Сергей Фёдорович (1907—1943) — советский военачальник, подполковник.



См. также 
  — название ряда населённых пунктов.

Ссылки 
 Происхождение фамилии Базанов, поиск родственников
 Список Базановых на сайте Всероссийское генеалогическое древо